Braithwaite oder (in der altenglischen Schreibweise) Brathwaite ist der Familienname folgender Personen:

 Adriel Brathwaite, Politiker aus Barbados
 Brenda Brathwaite (* 1966), US-amerikanische Computerspiel-Entwicklerin
 Christopher Brathwaite (1948–1984), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Darren Braithwaite (* 1969), britischer Sprinter
 Daryl Braithwaite (* 1949), australischer Sänger
 E. R. Braithwaite (1912–2016), guyanischer Schriftsteller und Diplomat
 Fred Brathwaite (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Jahron Anthony Brathwaite (* 1993), US-amerikanischer R&B-Musiker, bekannt als PartyNextDoor

 Junior Braithwaite (1949–1999), jamaikanischer Sänger
 Kamau Brathwaite (1930–2020), barbadischer Schriftsteller
 Lilian Braithwaite (1873–1948), englische Schauspielerin
 Martin Braithwaite (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Max Braithwaite (1911–1995), kanadischer Schriftsteller
 Michael Braithwaite (* 1987), kanadischer Ruderer
 Michael Braithwaite, Square Dance Caller
 Nicholas Brathwaite (1925–2016), Premierminister von Grenada
 Norine Braithwaite (* 1951), britische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Oyinkan Braithwaite (* 1988), nigerianisch-britische Schriftstellerin
 Richard Bevan Braithwaite (1900–1990), britischer Wissenschaftstheoretiker
 Richard Brathwaite (1588–1673), englischer Dichter
 Robert Braithwaite (1824–1917), britischer Botaniker
 Rodric Braithwaite (* 1932), britischer Diplomat und Botschafter in Russland (1988–1992)
 Ryan Brathwaite (* 1988), barbadischer Leichtathlet
 Shane Brathwaite (* 1990), barbadischer Hürdensprinter
 Stedroy Braithwaite (* 1961), Segler aus Antigua und Barbuda
 Victoria Braithwaite (1967–2019), britische Biologin
 Walter Braithwaite (1865–1945), britischer General
 Warwick Braithwaite (1896–1971), neuseeländischer Dirigent
 Wayne Braithwaite (* 1975), guyanischer Berufsboxer
 William Stanley Braithwaite (1878–1962), US-amerikanischer Dichter, Anthologist und Literaturkritiker

Braithwaite ist der Name folgender Orte:
 Braithwaite (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Braithwaite (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Braithwaite (Cumbria), Ort im nördlichen Lake District, England

Braithwaite ist der Name folgender Firmen:
 Braithwaite & Ericson, ehemaliger britischer Hersteller von Dampflokomotiven und -feuerwehrfahrzeugen
 Braithwaite & Co (India) Ltd (BCL), eine Kasten- und Stahlbaufirma von Indian Railways
 H. Braithwaite and Sons, ehemaliger britischer Motorradhersteller